Balan bezeichnet:
 Balan (Ain), Gemeinde im französischen Département Ain
 Balan (Ardennes), Gemeinde im französischen Département Ardennes
 Balan (Kamala), Fluss in Nepal und Indien

Balan ist ein preußischer Familienname folgender Personen:
 Curt Balan (1855–1921), Konsistorialpräsident zu Posen
 Ernst Balan (1841–1928), deutscher Generalmajor
 Friedrich Balan (1838–1926), deutscher Generalmajor
 Hermann Ludwig von Balan (1812–1874), deutscher Diplomat und Staatssekretär im Auswärtigen Amt des Deutschen Kaiserreichs
 Louis Balan (1769–1807), Legationsrat und 1. Sekretär der Königlich Preußischen Gesandtschaft in London
 Max von Balan (1849–1905), preußischer Politiker und Jurist

Balan ist außerdem der Familienname folgender Personen:
 Alexandar Teodorow-Balan (1859–1959), bulgarischer Philologe, Literaturhistoriker, Bibliograph
 Andreea Bălan (* 1984), rumänische Sängerin
 Aparna Balan (* 1986), indische Badmintonspielerin
 Bogdan Bălan (* 1980), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Franco Balan († 2013), italienischer Designer
 Petru Bălan (* 1976), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Sergiu Balan (* 1987), moldauischer Biathlet
 Vasile Balan (1950–2012), moldauischer Politiker
 Vidya Balan (* 1979), indische Bollywoodschauspielerin

Siehe auch:
 Bălan, Balán
 Ballan